Нарышкина, Анна: Нарышкина, Анна Леонтьевна (ум. 1706) — супруга боярина К. П. Нарышкина, бабушка царя Петра I.
 Нарышкина, Анна Никитична (1730—1820) — гофмейстерина, жена обер-шенка Александра Александровича Нарышкина.